Pravda, een Russisch dagblad dat van 1917 tot en met 22 augustus 1991 het officiële orgaan van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie was.

 Dagbladen
 Pravda (Servië), een dagblad in Servië
 Pravda (Slowakije), een krant in Slowakije

 Plaatsen
 Pravda (Silistra), een dorp in het noordoosten van Bulgarije
 Pravda (Veliko Tarnovo), een dorp in Bulgarije
 Pravda (Kirgizië), een dorp in Kirgizië